Les dades més destacades de la temporada 1930-1931 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1930 a Catalunya
Competicions esportives del 1931 a Catalunya